Dog Tags (litt. plaque pour chien) est le nom officieux donné aux plaques d'identité militaires.

Cinéma et télévision
 Dog Tags est le titre original du film américain L'Or des Viêts, réalisé par Romano Scavolini en 1988.
 Dog Tags est un court métrage américain réalisé par Nick Oceano en 2006.
 Dog Tags est un film américain réalisé par Damion Dietz en 2008.